Гран-при Испании 2019 года официально () — автогонка, пятый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2019 года, который прошёл 12 мая на трассе Барселона-Каталунья в Монмело. Это был 49-й Гран-при Испании в истории чемпионата мира Формулы-1 и 29-й, проводимый на трассе Барселона-Каталунья.
 
Лидер сезона Валттери Боттас начал гонку с отрывом в одно очко от партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 74 очка Ferrari.

[[Файл:F1.svg|right|thumb|250px|

Свободные заезды 
Первую и вторую сессии пятничных заездов выиграл Валттери Боттас. Лучшее время в субботней сессии показал Льюис Хэмилтон.

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +20…21 °C, трасса +30…36 °C

В Ferrari и Renault досрочно представили новые версии силовых установок. Впервые в сезоне Pirelli привезли самые жёсткие составы — С1, С2 и С3 в этот уик-энд маркировались как Hard, Medium и Soft

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Примечания 
  Даниэль Риккардо оштрафован на три позиции за инцидент на ГП Азербайджана.
  Нико Хюлькенберг стартовал с Пит-лейна.
  Антонио Джовинацци получил штраф в пять позиций за внеплановую смену коробки передач.
  Джордж Расселл получил штраф в пять позиций за внеплановую смену коробки передач.

Стартовое поле

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +19…20С, трасса +41…39С

|-
!colspan="11"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Круги лидирования

Примечания 
  Льюис Хэмилтон заработал одно очко за самый быстрый круг.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Испании
Спорт в Испании в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Май 2019 года